Llanterna elèctrica, aparell portàtil d'il·luminació alimentat mitjançant piles o bateries elèctriques
 Llanterna (arquitectura), part superior d'una cúpula, també anomenada llanternó
 Llanterna màgica, giny precursor dels projectors de cinema o de diapositives inventat a mitjans del segle XVII
 Peix llanterna banyut (Ceratoscopelus maderensis) espècie de peix de la família dels mictòfids